Osoby:
 Katja Friedenberg – niemiecka wokalistka
 Richard Friedenberg – amerykański autor

Zobacz też:
 Friedberg
 Friedeberg